w systematyce zwierząt, stosowany do niedawna monotypowy rodzaj Uncia, do którego zaliczany był irbis (pantera śnieżna)
 Uncía – miasto w Boliwii